Isabel de Braganza (Vila Viçosa, 1514-ibidem, 16 de septiembre de 1576) fue una noble portuguesa, hija del duque Jaime I de Braganza y de su primera esposa, Leonor Pérez de Guzmán, y hermana menor del duque Teodosio I de Braganza.

Matrimonio e hijos 

Se casó en 1537 con el infante Eduardo, IV duque de Guimarães e hijo del rey Manuel I de Portugal. De esta unión nacieron:
 María (Lisboa, 12 de agosto de 1538-Parma, 7 de septiembre de 1577), casó en 1565 con Alejandro Farnesio, III duque de Parma y Piacenza.
 Catalina (Lisboa, 18 de enero de 1540-Vila Viçosa, 15 de noviembre de 1614), duquesa de Braganza por su matrimonio con el duque Juan I de Braganza, su primo hermano. Fue en 1580 candidata al trono de Portugal.
 Eduardo, sucesor en el dominio patrimonial.

Ancestros 

Nobles de Portugal del siglo XVI
Consortes de la casa de Braganza
Duquesas consortes del siglo XVI
Consortes de miembros de la casa de Avís
Portuguesas del siglo XVI